Церковь Богоявления — православный храм в селе Еткуль Челябинской области.

История 
Церковь Богоявления построена в 1760 году в станице Еткульская и освящена в честь праздника Богоявления.  Первоначально церковь была деревянная.

В 1855 году церковь расширили. Вокруг деревянных стен построили каменные. Старые стены постепенно сжигались внутри храма. Строительство закончилось в 1869 году. Начались проводиться богослужения в новом храме. Богослужения проводили священники Феодор Лепинский и Константин Протасов.

После революции храм прекратил свою деятельность. Церковную утварь и одеяния священнослужителей разграбили. Пропала богатая библиотека духовной и богослужебной литературы, которая собиралась в течение почти двухсот лет.

В середине XX века снесли пять куполов храма и полуразрушенную колокольню.

В 1986 году после случившегося пожара Богоявленскую церковь снесли окончательно.

В 2005 году принято решение о восстановлении храма.. В возрождении храма большую помощь оказал В. Горнов — директор предприятия «Кемма» и директор промышленной группы «Уралкран» Сергей Кравчук.

В конце 2007 года заново отстроенное здание вновь начало принимать прихожан.

Примечания

Ссылки 
 в Челябинской области освятят купола двух храмов

Еткуль
Еткуль
Храмы Челябинской области
Здания и сооружения, заложенные в 2005 году
Храмы, построенные в 2007 году в России
2007 год в Челябинской области